Айдин Зелькович (; ) — шведский и боснийский футболист, нападающий клуба «Вернаму».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Гуннильсе», в котором в 2013 году начал взрослую карьеру. Дебютировал за клуб 28 сентября в игре третьего дивизиона с «Эдетом», появившись на поле в середине второго тайма. В следующей игре с «Эльвсборгом» забил гол, который принёс победу его команде. В общей сложности выступал за команду на протяжении четырёх сезо6нов, за время которых забил 37 мячей в 67 матчах.

В марте 2017 года перешёл в ГАИС, подписав с клубом двухлетний контракт. 17 июня провёл за клуб первую игру в Суперэттане против «Броммапойкарны», появившись на поле на 65-й минуте вместо Душана Джурича. В первой половине 2018 года на правах аренды выступал за «Юнгшиле». По окончании сезона покинул команду.

Затем выступал в первом дивизионе за «Оддевольд» и «Линдоме». В январе 2021 года перешёл в «Эргрюте», с которым подписал контракт, рассчитанный на три года. По итогам сезона с 18 мячами стал лучшим бомбардиром, а также признан лучшим игроком турнира.

10 июля 2022 года перешёл в «Вернаму», заключив соглашение на три с половиной года. 16 июля дебютировал за команду в чемпионате Швеции в игре с «Юргорденом», появившись на поле в стартовом составе и на 89-й минуте уступив место Мунге Симбе.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте fotbolltransfers.com

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Гуннильсе»
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Юнгшиле»
Игроки ФК «Оддевольд»
Игроки ФК «Линдоме»
Игроки ФК «Эргрюте»
Игроки ФК «Вернаму»